Franc Jožef je lahko:

Vladarji 

 Franc Jožef I. Habsburško-Lotarinški (1830–1916), avstrijski cesar
 Franc Jožef I. Lihtenštajnski (1726–1781), lihtenštajnski knez
 Franc Jožef II. Lihtenštajnski (1906–1989), lihtenštajnski knez

Drugi 

 Franc Jožef Corusi (1627–1688), slovenski zdravnik
 Franc Jožef Gogala (1644?–1728), slovenski gledališki igralec
 Franc Jožef Hanibal Hohenwart (1771–1844), kranjski naravoslovec
 Franc Jožef Jenko (18. stoletje), slovenski tiskar in knjigarnar
 Franc Jožef Smrtnik (1964–), slovenski kmet in politik

Glej tudi 

 Križ Franca Jožefa
 Dežela Franca Jožefa
 Franc Ferdinand
 Janez Pavel